Волін Борис Михайлович — один з більшовицьких муніципальних діячів Москви у 1917 році.
 Волін Володимир Іванович (1971—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волін Всеволод Михайлович (справжнє прізвище Ейхенбаум) — один із лідерів анархізму.
 Волін Олексій Михайлович (1898—1975) — театральний актор, народний артист УРСР (1956).

 Волін — острів у Польщі
 Волін — місто у Польщі